Svariati fiordi groenlandesi hanno nome Sermilik:
Fiordo di Sermilik nel comune di Kujalleq
Fiordo di Sermilik nel comune di Sermersooq
Sermilik Fjord nel comune di Sermersooq
Egede Fjord nel comune di Sermersooq